Silva ima više značenja:
 Selvas
 Silva (Asti)
 Silva (Parma)
 Silva (Torino)